Montes Altos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Montes Altos (ort), Maranhão, 
 Montes Altos (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar